Теллермановский — посёлок в Грибановском районе Воронежской области России.

Входит в состав городского поселения Грибановский.

География

Улицы 
 ул. Корнаковского,
 пер. Зелёный,
 пер. Яблочный.

Ссылки 
 Теллермановский (посёлок сельского типа)

Населённые пункты Грибановского района